Стери́гма:
 Стеригма — вырост, расположенный в верхней части базидий у базидиомицетовых грибов, на котором образуется спора;
 Стеригма — род растений семейства Капустные;
 Стеригма — сухой плод, модифицированный схизокарпий, характерный для растений семейства Гераниевые.